Закаре II Закарян — внук Авага Закаряна (старший сын принцессы Ходжи Сахиб-Зувейн и Хошак Закарян). После убийства его отца Аргуном Ильханом в 1284 году он бежал в Абхазию, чтобы избежать преследования. В 1304 году при посредничестве короля Георга Великого Грузии Шахиншах II получил согласие Ульджейт Ильхана и вернулся в Армению, чтобы завладеть собственностью родных земель его матери Хошак, которыми она правит. После смерти мужа своей сестры Джуандзе, Шахиншаха II, он заняла пост Амирспасалара армяно-грузинских войск, а пост Атабека был отдан Вахраму, сыну брата Шахиншаха II, сына Иване.

Во время правления Закаре IV де-факто властелином Хулагудитского Ильханата был Амир Чобан, охранник молодого Ильхана Абу Сайида, который, передав высшие должности и самые разные вилайаты администрации своим сыновьям и родственникам, поддался произволу и присвоил большую часть своих доходов, оставив государственную казну без денег. Абу Сайид Ильхан, ставший взрослым в 1326 году, занял враждебную позицию по отношению к своему главнокомандующему охраннику Чобану и победил его, убив всех, кто поддерживал его. После этих событий в стране был мир до конца правления Абу Сайида (1335).

Воспользовавшись этим мирным периодом, во время правления Закаре IV в Армянском княжестве Закарянов Закаряны начали уделять больше внимания улучшению жизни в стране и строительством. Из-за несовершеннолетия сына Шахиншаха II, Закаре, ишхануи Джуандзе была признана правителем Ани. Посредством Закаре II Абу Сайид Ильхан освободил жителей Ани и " Гурджистанского вилайета " от некоторых налогов. Правящие дома Закаряна Армения начала подниматься. Последние вели масштабные строительные работы в своих областях (были построены монастыри, дворцы, крепости) и в культурных центрах (Татев, Санаин, Ахбат, Кечарис, Макараванк и т. д.). Выдающиеся ишханы, такие как Бертель Орбелян (позже ставший армянским правителем), Вачутян из курдского Амберда (армянский князь князей, во время которого процветала его династия), Григор Допян и его жена Аспа (жена Тарсаича Орбеляна(которая обогатила монастыри и церкви Верин Хачен, создала ряд ценных рукописей) принцем Иваном-Аталабаком из Хасана-Джалаляна, принцем Амиром-Хасаном Б. Прошян-Хахбакяном (армянский командующий, который спонсировал деятельность университета Гладзор) и т. д.

Источники 
 Гарибян И. «Грузинская хронология (1207—1318)» 1971
 Бабаян Л. «Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII—XIV веках» Е. 1964
 A. E. Мхитарян «Поколения обитания» −2002

Армянские князья
Армянские правители
Страницы с непроверенными переводами